Baskerville pode se referir a:

 O Cão dos Baskerville - Livro de Sherlock Holmes que foi posteriormente transformado num filme com o mesmo nome.
Baskerville (Muppet) - Um muppet.
 Um sobrenome.

Desambiguação